Il doppio del torneo di tennis Bauer Cup 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Yves Allegro e Lovro Zovko che hanno battuto in finale Philipp Petzschner e Simon Stadler 4-6, 7-60, 6-4.

Teste di serie 

 Karsten Braasch /  Jens Knippschild (quarti di finale)
 Yves Allegro /  Lovro Zovko (Campioni)

 Jordan Kerr /  Wesley Moodie (quarti di finale)
 Franz Stauder /  Alexander Waske (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bauer Cup 2002